Сан Матео Синдиви има више значења:

 Општина Сан Матео Синдиви (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Матео Синдиви (Сан Матео Синдиви, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику